Toponímia:
 Riu Turgai, riu del Kazakhstan 
 Karinsaldi Turgai
 Tasti Turgai
 Kara Turgai
Sari-Turgai, riu del Kazakhstan
Muildi-Turgai
Sari-bui Turgai
Torghay Kala, fortificacions d'Orenburg
 Turgai (Kazakhstan), ciutat del Kazakhstan
 Estret de Turgai o mar de Turgai, massa d'aigua salada del Mesozoic i Cenozoic (fa 160-29 milions d'anys) al nord de la mar Càspia fins a la regió paleàrtica 
 Oblast de Turgai, divisió administrativa de l'Àsia central russa establerta el 1865 amb certes discontinuïtats fins al 1996
 Ornitologia: Kara Turghay, nom turc de l'estornell vulgar